Mit Nitrocuban kann gemeint sein:
Tetranitrocuban 
Octanitrocuban